Черный квадрат — российская национальная премия в области современного искусства.

История 
К предыстории награды можно отнести премию мастерской «Арт-Москвы», вручённую один раз в рамках проведения ярмарки современного искусства «Арт-Москва». В мае 2003 года премию получила программа ESCAPE.

Схожая премия, но уже под названием «Чёрный квадрат», была учреждена в 2004 году общественным фондом поддержки некоммерческих проектов «Арт-Москва» совместно с компанией «Экспо-парк. Выставочные проекты». Победитель награждался денежным призом в размере 5000 евро и предоставлением площадки и бюджета для проведения публичной выставки работ.

В 2004 году других крупных премий в области современного искусства в России не было, поэтому на короткое время «Чёрный квадрат» стал самой известной российской арт-премией. Позже эстафету перехватили государственная «Инновация» и частная премия Кандинского.

Лауреаты премии 
 2003 — под названием премия «Арт-Москва» — программа ESCAPE, видео «Quartett» (Москва).
 2004 — Давид Тер-Оганьян, принты «Операция. Абстрактные композиции» (Москва).
 2005 — конкурс не проводился по финансовым причинам.
 2006 — Глюкля и Цапля, видеоинсталляция «Три матери и детский хор» (Петербург).

Ссылки 
 О премии «Чёрный квадрат» на сайте www.artfoundation.ru

См. также 
 Премия имени Казимира Малевича — украинская премия в области современного искусства, вручается с 2008 года.

Примечания 
Комментарии

Источники

Премии в области современного искусства
Премии в области изобразительных искусств
Премии России
Награды по алфавиту